Marconi může být:

italské příjmení
 Gaudenzio Marconi (1841–1885) – švýcarský fotograf italského původu
 Guglielmo Marconi (1874–1937) – italský průkopník radiového spojení
 Rocco Marconi (1490–1529) – italský malíř

zeměpisný název
 Marconi (hora) hora v Peru

 součást názvu
 Marconi Company – britská telekomunikační společnost, součást General Electric Company (GEC)